

Geografia 
 Tiolo – frazione di Grosio in provincia di Sondrio

Chimica 
 Tiolo – composto organico assimilabile agli alcoli